Дейв Скетчард (,  20 лютого 1976, Гінтон, Альберта) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1993 року в ЗХЛ.

1994 року був обраний на драфті НХЛ під 42-м загальним номером командою «Ванкувер Канакс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Ванкувер Канакс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Бостон Брюїнс», «Фінікс Койотс», «Нашвілл Предаторс» та «Сент-Луїс Блюз».

Загалом провів 676 матчів у НХЛ, включаючи 17 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Нашвілл Предаторс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Ванкувер Канакс»